Перша Ліга Туреччини 1981—1982  — 24-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вшосте здобув Бешикташ.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Галатасарай взяв участь у Кубку володарів кубків 1982—1983 як володар Кубка Туреччини 1981—1982.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1981–1982
Туреччина
Туреччина
1981 у турецькому спорті
1982 у турецькому спорті